Ostrow – wieś w Bułgarii
 Ostrow – miasto w Rosji

Zobacz też 
 Ostrov

Strony ujednoznaczniające